Валь-де-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 220 км на північний схід від Марселя, 65 км на північний схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 237 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 571,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Валь-де-Пре на сайті французького Національного інституту географії
 Валь-де-Пре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валь-де-Пре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валь-де-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валь-де-Пре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи